Magdalena Vilemína Württemberská (7. listopadu 1677, Stuttgart – 30. října 1742, Durlach) byla württemberská vévodkyně a po sňatku s Karlem Vilémem bádenskou markraběnkou. Po dobu nezletilosti svého vnuka byla v letech 1738 až 1742 regentkou.

Život 
Magdalena Vilemína se narodila jako dcera vévody Viléma Ludvíka Württemberského a Magdaleny Sibyly Hesensko-Darmstadtské.

Za účelem posílení vazeb mezi Bádenskem a Württemberskem se 27. června 1697 provdala za dědičného bádenského prince a budoucího markraběte Karla Viléma Bádensko-Durlašského. Protože měla Magdalena Vilemína velký nos a skvrny, nesplnila ideály krásy Karla Viléma, který miloval krásné ženy. Poté, co porodila syna a dědice, žili manželé odděleně. Když Karel Vilém v roce 1715 přesídlil do nové residence Karlsruhe, odstěhoval se do nového paláce sám, zatímco manželka zůstala na zámku Karlsburg.

V roce 1738 Karel Vilém zemřel a Magdalena Vilemína se stala zákonným zástupcem svého devítiletého vnuka Karla Fridricha. Sama Magdalena Vilemína zemřela 30. října 1742 a byla pohřbena v markraběcí hrobce v kostele svatého Michala v Pforzheimu.

Potomci 
Magdalena Vilemína měla se svým manželem Karlem Vilémem tři děti:

 1. Karel Magnus Bádenský (21. 1. 1701 – 12. 1. 1712)
 2. Fridrich Bádensko-Durlašský (7. 10. 1703 Karlsruhe – 26. 3. 1732 tamtéž), dědičný princ bádenského markrabství
 ⚭ 1727 Amálie Nasavsko-Dietzská (23. 10. 1710 Leeuwarden – 18. 9. 1777 Karlsruhe)
 3. Augusta Magdalena Bádenská (13. 11. 1706 – 25. 8. 1709)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Württemberské vévodkyně
Württemberkové
Narození v roce 1677
Narození 7. listopadu
Narození ve Stuttgartu
Úmrtí v roce 1742
Úmrtí 30. října
Úmrtí v Karlsruhe
Ženy